Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1979 avgjordes mellan den 29 augusti och 7 september på Fiji. Turneringen vanns av  före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Kvartsfinaler (spel om femteplats)

Semifinaler

Semifinaler (spel om femteplats)

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen
1979
Södra Stillahavsspelen 1979